Gegensprechen steht für:
Sprechfunk#Gegenverkehr (Duplex)
 Respondieren, liturgischer Wechselgesang